Mara nebo mára může být:

 Mara (rod) – rod savců Dolichotis
 Mara stepní – druh tohoto rodu
 Masai Mara – keňská rezervace
 Mara (řeka) – 395 kilometrů dlouhá řeka v Keni a Tanzanii
 Liptovská Mara – slovenská přehradní nádrž
 Mára – buddhistický démon
 Mara (opera) – veristická opera Ferdinanda Hummela z roku 1893
 Māra (mytologie) – osoba z lotyšské mytologie, nejvyšší ženské božstvo
 Mara (region) – region v Tanzanii
 Mara Salvatrucha (MS-13) – mezinárodní zločinecký gang

příjmení
 Antonín Mára (1877–1946) – český sochař, profesor Kamenické školy v Hořicích
 Jan Mára (1912–2012) – katolický kněz, člen řádu křižovníků a představitel hnutí Pacem in terris
 Jiří Mára – český cestovatel a publicista
 Kate Mara (1983) – americká herečka
 Pavel Mára (1951) – český fotograf
 Petr Mára – český novinář a publicista
 Rooney Mara (1985) – americká herečka
 Václav Mára (1842–1902) – český dřevorytec

křestní jméno
 Mara Jade – fiktivní postava z Hvězdných válek
 Mara Carfagna – italská politička

Související články 
 máry – pohřební nosítka
 Bokomara

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení